Laodamas – w mitologii greckiej syn Alkinoosa
 Laodamas – w mitologii greckiej syn Antenora
 Laodamas – w mitologii greckiej syn Eteoklesa